De Football League Cup 2003/04 was de 44ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 12 augustus 2003 en eindigde op zondag 29 februari 2004 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Finale

Zie ook
FA Cup 2003/04
Finale FA Cup 2004
Engels voetbalkampioenschap 2003/04

Bekervoetbal 2003/04
2004